Il singolare del torneo di tennis Cervia Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Claudio Mezzadri che ha battuto in finale Frédéric Fontang 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Martín Jaite (secondo turno)
 Claudio Pistolesi (primo turno)
 Germán López (primo turno)
 João Cunha e Silva (quarti di finale)

 Tomáš Anzari (quarti di finale)
 Daniel Orsanic (secondo turno)
 Marcos Górriz (semifinali)
 Tarik Benhabiles (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cervia Challenger 1991